Густав Россманн () — немецкий архитектор и инженер-строитель из Дюссельдорфа, подпоручик запаса.

До 1 июня 1917 года — руководитель художественной части и главный архитектор-проектировщик Округа V — «Пильзно» Департамента воинских захоронений К. и К. военной комендатуры в Кракове.

Создал проекты и занимался постройкой 27 Западногалицийских воинских кладбищ периода Первой Мировой войны на территории бывшего королевства Галиции и Лодомерии.

Им реализованы проекты также и в соседних округах, где он участвовал в конкурсах на лучший проект.

По его проектам изготавливались и устанавливались на кладбищах красивые деревянные центральные кресты с железной оковкой и коваными украшениями из железа — «Holzkreuz mit schmiedeeisernem Zierat».

Среди нереализованных проектов Россмана остались чертежи часовни на воинском кладбище в Оломоуце, минарет на турецком кладбище и самая большая в Западной Галиции кирпичная часовня в стиле необарокко у входа на братское кладбище № 192 в Любче (Округ VI — Тарнув).

Авторству Россманна принадлежат также ряд картин с видами воинских кладбищ Первой Мировой войны.

Работы 
 Воинское кладбище № 217 (Янушковице) — памятник культуры Подкарпатского воеводства;
 Воинское кладбище № 221 (Клеце) — памятник культуры Подкарпатского воеводства;
 Воинское кладбище № 222 (Бжостек) — памятник культуры Подкарпатского воеводства;
 Воинское кладбище № 223 (Бжостек);
 Воинское кладбище № 224 (Бжостек);
 Воинское кладбище № 225 (Бжостек).

Ссылки 
 Gustaw Rossmann 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Германии
Инженеры-строители
Западногалицийские воинские кладбища